Osiedla typu miejskiego:
 Hwardijśke — w rejonie symferopolskim Republiki Autonomicznej Krymu.
 Hwardijśke — w obwodzie dniepropetrowskim.
Wsie:
 Hwardijśke — w rejonie perwomajskim Republiki Autonomicznej Krymu.
 Hwardijśke — w obwodzie zaporoskim.
 Hwardijśke — w obwodzie kijowskim.
 Hwardijśke — w obwodzie odeskim.
 Hwardijśke — w obwodzie tarnopolskim.
 Hwardijśke — w obwodzie chmielnickim.